Ivan Hrovat je lahko:

Ivan Hrovat (1909–1945/46?), slovenski duhovnik
 Ivan Hrovat (1915–1970), slovenski partizan, narodni heroj

Glej tudi 

 Janez Hrovat
 Janko Hrovat
 Ivo Hrovat
 Ivan Horvat